Canadian Open 1974 steht für:

 Canadian Open 1974 (Badminton), Badmintonturnier
 Canadian Open 1974 (Snooker), Snookerturnier